W Rosji
 Arsienjewka – wieś w sielsowiecie głamazdińskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Arsienjewka – wieś w sielsowiecie naumowskim rejonu konyszowskiego w obwodzie kurskim
 Arsienjewka – wieś w sielsowiecie wyszniedieriewienskim rejonu lgowskiego w obwodzie kurskim